Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000 w Sydney rozgrywane było w dniach 16–23 września. Rywalizowano w 10 konkurencjach męskich i 7 żeńskich. W zawodach wzięło udział 408 zawodników (262 mężczyzn i 146 kobiet) z 103 krajów. Miejscem rywalizacji zawodników było Sydney International Shooting Centre.

Medaliści 
 Mężczyźni

 Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
2000